Механічна вулиця — назва вулиць у низці міст України та інших країн колишнього СРСР.

Механічна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Механічна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Механічна вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Механічна вулиця — вулиця в місті Львів.

Механічна вулиця — вулиця в місті Абакан.
 Механічна вулиця — вулиця в місті Воронеж.
 Механічна вулиця — вулиця в місті Калінінград.
 В Новосибірську:
 1-ша Механічна вулиця;
 2-га Механічна вулиця.
 Механічна вулиця — вулиця в місті Челябінськ.
 Механічна вулиця — вулиця в місті Ярославль.

Вулиці